Personen:
 Barbara Olson, (1955-2001), Amerikaanse advocaat
 Bree Olson, Amerikaanse voormalig pornoactrice
 Clifford Olson, (1940-2011), Canadese seriemoordenaar
 Culbert Olson, (1876-1962), Amerikaanse politicus en advocaat
 Everett C. Olson, (1910-1993) Amerikaans geoloog, paleontoloog en zoöloog
 Gösta Olson, (1883-1966), Zweeds turner en schermer
 Harry F. Olson (1901-1982), Amerikaanse ingenieur, erudiet wetenschapper en uitvinder
 Julie Olson, Amerikaanse triatlete
 Kaitlin Olson, Amerikaanse actrice
 Mancur Olson, (1932-1998) Amerikaans econoom
 Olivia Olson, Amerikaanse zangeres
 Oscar Olson, (1875-1962), Amerikaans gewichtheffer
 Ragnar Olson (1880-1955), Zweeds ruiter
 Storrs Lovejoy Olson, (1944-2021), Amerikaans ornitholoog, (1944-)
 Weldon Olson, Amerikaans ijshockyer

Bedrijven:

 Skoglund & Olson A.B.
 Olson Cars, Amerikaans autofabrikant uit de jaren '50